Хань Юй (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участник  (заняли седьмое место), , чемпионка . В составе смешанной сборной Китая участник .

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 Зимние юношеские Олимпийские игры: серебро (2016; смешанная пара).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте результатов Зимних юношеских Олимпийских игр 2016 (веб-архив)
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Призёры Универсиад в кёрлинге